Lelis (ilustrador) - quadrinista brasileiro
Lelis (gênero) - de insetos
Comuna de Lelis - na Polônia
Lelis (Lelis) - localidade na Comuna de Lelis, na Polônia

Desambiguação